Aa har flere betydninger og anvendelser:

 En tidligere skrivemåde for bogstavet Å – et bogstav i det danske alfabet. I mange personnavne og nogle stednavne er aa stadig den foretrukne stavemåde.
 Sarner Aa – en schweizisk flod, der på en strækning hedder Aa

Se også
 AA